Витково:

 Витково — город в Польше, входит в Великопольское воеводство, Гнезненский повят.
 Витково — деревня в гмине Хелмжа Торуньского повята Куявско-Поморского воеводства в Польше.
 Витково — гмина (уезд) в Польше, входит в Гнезненский повят, Великопольское воеводство.
 Витково — селение в Сербии, в общине Александровац.